ДЭЗ

 ДЭЗ — Дирекция по эксплуатации зданий
 ДЭЗ — Дмитровский экскаваторный завод